Polposipus é um género de escaravelho da família Tenebrionidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Polposipus herculeanus

Tenebrionoidea
Gêneros monotípicos de coleópteros